Stary cmentarz żydowski w Drobinie
 Nowy cmentarz żydowski w Drobinie